«Мелодия на два голоса» — советский художественный телефильм 1980 года по одноимённой повести А. Афанасьева.

Сюжет 

После окончания школы и службы в армии Кирилл Воробьёв работает на заводе слесарем. Однажды он встречает Алёну, студентку одного из московских вузов, и в обществе интеллигентной девушки впервые начинает чувствовать себя скованно и неуютно.

В ролях 
 Евгений Меньшов — Кирилл Воробьёв, слесарь пятого разряда
 Людмила Нильская — Алёна Борисоглебская, студентка (озвучивает Наталья Гурзо)
 Ирина Резникова — Зина Левашова, продавщица в овощном магазине
 Владимир Заманский — Николай Павлович, заводской мастер
 Софья Павлова — жена Николая Павловича
 Виктор Шульгин — Иван Воробьёв, отец Кирилла
 Любовь Соколова — мать Кирилла
 Алла Мещерякова — Наташа Белецкая, сестра Кирилла, жена Викентия Исидоровича
 Раиса Куркина — мать Алёны
 Станислав Садальский — Дуглас, приятель Кирилла
 Борис Новиков — Аскольдыч, слесарь на заводе
Елена Добронравова — работница ЗАГСа
Ольга Белявская — Надежда, дочь Николая Павловича
Владимир Бурлаков — милиционер
Андрей Давыдов — Егоров, рабочий на заводе
 Данута Столярская — Анна Ивановна, заведующая овощным магазином
 Юрий Колычёв — Викентий Исидорович Белецкий, муж Наташи, преподаватель в университете
 Алексей Жарков — Гриша, парикмахер, приятель Кирилла (озвучивает Юрий Саранцев)
 Григорий Лямпе — Владимир Яковлевич, врач

В фильме звучит песня «Неужели» на слова Ирины Грицковой (Гинзбург).

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Анатолий Афанасьев
 Режиссёры: Александр Боголюбов, Геннадий Полока
 Оператор: Владимир Трофимов
 Художник: Валентина Гордеева

Примечания

Ссылки 

 Фёдор Раззаков Любимые женщины Леонида Гайдая.
 Фильмы, где звучат стихи и песни на стихи Николая Рубцова.
 Ростокинский акведук. Фотографии старой Москвы.
 «Мелодия на два голоса». Х/ф, СССР, 1980.
 Геннадий Полока. Биография.

Литература 
Журбин А.Б. Песни: Для голоса, анс. в сопровожд. фп. (баяна, гитары) / Предисл. Л. Жуховицкого. - М. : Музыка, 1989. - 63 с. 

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1980 года
Фильмы ТО «Экран»
Телефильмы-мелодрамы СССР
Телефильмы на русском языке
Фильмы Геннадия Полоки
Экранизации повестей